Крестоны () — группа из четырёх гор высотой более 4268 метров (14000 футов), расположенная в горном хребте  возле одноимённого городка  штат Колорадо. Крестоны включают в себя:
 Крестон Пик — 4359 м. (наивысшая гора как Крестонов, так и всей Крестонской группы)
  — 4327 м.
  — 4317 м. (плюс 2 — 4 несамостоятельные горные вершины)
  — 4287 м.

Брокен Ханд Пик () к юго-востоку от , также входит в состав Крестонов, но его высота чуть ниже 14000 футов, 4,137 метров. Гора Адамс, 4246 метров, является примечательной горой к северу от Крестонов, но в их состав не входит.

Восхождения 
Снег, как правило, сходит в начале июля. В конце июля и августе альпиниста могут ожидать дождь, град и молнии от сезонного муссона.

Крестон Пик и  оценивается как класс 3 по  с некоторой долей воздействия высоты (). Крестон Пик имеет значительную опасность камнепада.

 — это треккинг (класс 2 по ), но только при условии, что маршрут соблюдается в точности. На этой горе погибло больше людей, чем на более высоких Крестон Пик и . Челленджер Пойнт (4294 м.) и Колумбия Пойнт (4255 м.) являются подпиками горы . Ещё два подпика, Кити Кэт Карсон () и Зэ Проу () по данным разных источников, или подпики , или самостоятельные вершины.

Гумбольдт Пик — самый простой из четырёх пиков, на этот пик существует обычный треккинговый маршрут. Иногда Гумбольдт не включают в состав Крестонов, альтернативное этой группы гор — Тритетоны ().

Обратите внимание, что Крестон Пик и  несколько более технические вершины, чем многие четырёхтысячники Колорадо, при восхождении рекомендуется осторожность. В среднем на Кретонах погибает один человек в год, иногда это опытные альпинисты.

Примечания 

Горы Колорадо